Холм Сла́вы:
 Холм Славы — памятник во Всеволожском районе Ленинградской области.
 Холм Славы (Львов) — мемориал в честь российских воинов, погибших в 1914—1915 годах.
 Мемориал «Штыки» — памятник Защитникам Москвы, братская могила и архитектурный комплекс, расположенный на 40-м километре Ленинградского шоссе.
 Холм Славы (Ялта) — памятный комплекс в Ялте.